Rapke ist der Familienname folgender Personen:
 Jack Rapke (* 1950), US-amerikanischer Filmproduzent
 Julia Rapke (1886–1959), australische Feministin und Bürgerrechtsaktivistin